

Дани сећања 

1160-е пне.

fr:1165 av. J.-C.